Fearless () — многозначное понятие. Возможные значения:

Музыкальные альбомы  
 Fearless — альбом британской группы Family (1971).
 Fearless — альбом певицы Тейлор Свифт (2008).
Fearless (Taylor’s Version) — альбом певицы Тейлор Свифт (2021).
Fearless — альбом певицы Джазмин Салливан (2008).
 Fearless — мини-альбом южнокорейской гёрл-группы  Le Sserafim.

Другое  
 Fearless — песня британской группы Pink Floyd (1971).
 Fearless — песня американской кантри-певицы Тейлор Свифт (2010).
 Fearless Records — американский звукозаписывающий лейбл.
 Fearless Tour — первый концертный тур американской кантри-певицы Тейлор Свифт.
 Fearless — австралийский фильм (1993). 
 Fearless — фильм производства Китая и Гонконга (2006).